Обердоллендорф, город в Германии, пригород Кёнигсвинтера, курортного города в районе Рейн-Зиг, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Примечания 

Города Северного Рейна-Вестфалии